Шаги́ев — фамилия; имеет женскую форму Шагиева.

 Шагиев, Абдулла Файзурахманович (1907—1993) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шагиев, Альберт Хазарович (род. 1959) — башкирский певец, заслуженный и народный артист Башкирии.
 Шагиев, Муждаба Гареевич (1907—1985) — участник Движения Сопротивления во Франции, макизар.
 Шагиев, Рустам Раилович (род. 1963) — советский и российский бегун-марафонец.
 Шагиев, Хайдар Хзырович (род. 1953) — Народный депутат СССР от Стерлитамакского территориального избирательного округа № 357 Башкирской АССР.

 Шагиева, Наталья Алексеевна (Бардина; род. 1961) — советская и российская легкоатлетка, тренер.